Shala bezeichnet:
 Shala (See), See in Äthiopien
 Shala (Fluss), Fluss in Albanien
 Shala (Gemeinde), ehemalige Gemeinde in Albanien rund um das Dorf Theth
 Shala (Lipjan), Dorf in der Gemeinde Lipjan, Kosovo
 Shala (Vushtrria), Dorf in der Gemeinde Vushtrria, Kosovo
 Shala (Fuxin), die Großgemeinde Shala (沙拉镇) im Autonomen Kreis Fuxin der Mongolen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shala (Film), ein indischer Liebesfilm von 2012

Shala ist der Familienname folgender Personen:
 Andis Shala (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Drilon Shala (* 1987), kosovarisch-finnischer Fußballspieler
 Herolind Shala (* 1992), albanischer Fußballspieler
 Iris Shala (* 1990), österreichische Schauspielerin und Model
 Jetmira Berdynaj Shala, kosovarische Botschafterin
 Klodiana Shala (* 1979), albanische Leichtathletin
 Kujtim Shala (* 1964), kroatischer Fußballspieler
 Shyqry Shala (* 1965), albanischer Fußballspieler